Володимир Васильович Ільїн:
 Ільїн Володимир Васильович (1928—2009) — радянський футболіст, тренер.
 Ільїн Володимир Васильович (1938—2006) — радянський та російський кінооператор
 Ільїн Володимир Васильович ( 1949) — український філософ.